Jacques de Orleans (nacido en Rabat, el 25 de junio de 1941), conocido en español como Jaime de Orleans, es un príncipe de Francia y duque de Orleans. Es miembro de la Casa de Orleans y tiene el tratamiento de Alteza Real .

Biografía
Jaime de Orleans es el octavo hijo de Enrique de Orleans, conde de París y de Isabel de Orleans-Braganza y Dobržensky, y hermano gemelo de Miguel de Orleans. Por vía paterna, Jaime es el nieto de Juan de Orleans, duque de Guisa, y de Isabel de Orleans, duquesa de Guisa, mientras que, por vía materna, lo es de Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza y de la condesa bohemia Elisabeth Maria Dobrzensža de Dobrženicz.

Matrimonio e hijos
En 1969, Jaime de Orleans contrae matrimonio con Gersenda Teresa Francisca de Sabran-Pontevès, hija de María José Elezear de Sabran-Pontèves, duque de Sabran-Pontèves, y de Roselyne Manca-Amat de Vallambrosa. La ceremonia se celebra en Ansouis (Vaucluse), en Francia. La pareja tiene tres hijos:

 Diana María de Orleans. Nacida en 1970. Contrajo matrimonio con Alexis de Noailles (1952-2014), hijo del duque de Mouchy. 
 Carlos Luis de Orleans, Duque de Chartres. Nacido en 1972. Casado con la aristócrata griega Ileana Manos (1970), pariente de la princesa Aspasia de Grecia. 
 Fulco de Orleans, Duque de Aumale y Conde de Eu. Nacido en 1974.

Antepasados

Obras
El príncipe Jaime de Orleans es un escritor y un historiador que ha publicado tres libros en francés:

 Jacques d’Orléans, con la colaboración de Bruno Fouchereau, Les ténébreuses affaires du comte de Paris, Albin Michel, París, 1999 ISBN 222611081X. 
 Jacques d’Orléans, Les Chasses des princes d’Orléans, Gerfaut, París, 2000 ISBN 2901196845. 
 Jacques d’Orléans, Ports de guerre, Gerfaut, París, 2005 ISBN 2914622775.

Referencias

Fuente

Casa de Borbón en Francia
Dinastía de Orleans
Nacidos en Rabat